Heron může znamenat:

 Heron (ostrov) — ostrov v Queenslandu v Austrálii
 Heron (programovací jazyk) — programovací jazyk
 Heron (vůz) — závodní automobil
 Hérón z Alexandrie, řecký matematik, autor Heronova vzorce pro vypočítání obsahu trojúhelníka